Стемп () — английская фамилия.

Известные носители 
  — американский звукорежиссёр, лауреат премии «Золотая бобина» Общества звукорежиссёров кинематографа за монтаж звука в мюзикле (2018).
  (род. 1967) — британский крикетчик, полуфиналист кубка Benson & Hedges в составе команд Йоркшира (1996) и Ноттингемшира (2001), игрок сборной Англии.
 Стемп, Чарли (род. 1993) — британский актёр, лауреат премии Theatre World (2018).

См. также 
 Стэмп, Теренс (род. 1938) — британский актёр, лауреат Приза Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль (1965).